Andruchoid - album wydany w 2005 roku przez Jurija Andruchowycza i Mikołaja Trzaskę. Do muzyki skomponowanej i wykonywanej przez Trzaskę, Wojtka Mazolewskiego i Macia Morettiego Andruchowycz recytuje własne wiersze w języku ukraińskim. Koncepcją płyta nawiązuje do tradycji amerykańskiego ruchu beatników.

Lista utworów

Zespół 
 Jurij Andruchowycz - teksty, głos
 Mikołaj Trzaska - saksofon, basklarnet, harmonijka ustna
 Wojtek Mazolewski - gitara basowa, kontrabas
 Macio Moretti - perkusja, keyboard-zabawka
 Zośka Gołębiowska - flet, klawesy

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy muzyczne wydane w roku 2005
Albumy jazzowe